Jean-Pierre Moulin ist der Name folgender Personen:

* Jean-Pierre Moulin (Journalist) (* 1922), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Jean-Pierre Moulin (Schauspieler) (* 1933), französischer Schauspieler